Adolf Küntzel ist der Name folgender Personen:

* Adolf Küntzel (Pädagoge) (Adolf Julius Theodor Küntzel; 1810–1881), deutscher Pädagoge 
 Adolf Küntzel (Chemiker) (1898–1988), deutscher Chemiker und Hochschullehrer